Dome – zespół rockowy
 Dome – miasto w Ghanie
 Dome – szczyt na Grenlandii
 Dome – japoński konstruktor samochodów wyścigowych